Натуральне число 492
 492 рік до нашої ери
 492 рік нашої ери